— японская анимационная студия, занималась созданием и реализацией на рынке порнографических аниме (хентая) с 1996 по 2006 год.

История студии
Green Bunny являлась подразделением корпорации  (). В свою очередь Happinet, в сферы деятельности которой входит выпуск программного обеспечения, игрушек, видеоигр и другие виды бизнеса, находится под контролем японской холдинговой компании Namco Bandai.

Green Bunny работала над аниме как самостоятельно, так и в сотрудничестве с различными студиями, включая Anime International Company и BEAM Entertainment (ещё одна торговая марка Happinet). Кроме того, она помогала подготовить к выпуску на DVD аниме других компаний, в частности издала Cream Lemon студии Fairy Dust в 1999 году и созданную работниками  Love Machine в 2002 году. Данные проекты в список не включены как не имеющие прямого отношения к Green Bunny.

В июле 2006 года официальный сайт студии — green-bunny.com — был закрыт без объяснения причин.

Аниме 
В списке представлены все аниме, созданные при участии Green Bunny.
 розовым цветом выделены аниме, выпущенные в сотрудничестве с Arms.
 голубым цветом выделены аниме, выпущенные в сотрудничестве с AIC.
 серым цветом выделены аниме, выпущенные в сотрудничестве с другими компаниями.
 жёлтым цветом выделены аниме, в работе над которыми Green Bunny принимала второстепенное участие (контроль, поддержка).

Примечания

Ссылки 

 

Списки аниме
Списки фильмов по студиям
Namco Bandai Holdings
Green
Компании-производители и издатели хентая
Упразднённые аниме-студии
Медиакомпании по алфавиту